Gamma Normae puede referirse a dos estrellas distintas de la constelación de Norma:

 Gamma1 Normae (HD 146143), estrella supergigante a 1470 años luz.
 Gamma2 Normae (HD 146686), la estrella más brillante de la constelación, gigante amarilla a 128 años luz.